Алекса́ндр Архи́пович И́вин (2 января 1939 года, с. Покровское, Ростовская область, РСФСР, СССР — 9 апреля 2018 года, Москва, Россия) — советский и российский философ, специалист в области логики, философии науки, теории аргументации, философии истории. Доктор философских наук, профессор.

Биография 
Окончил философский факультет МГУ (1965), аспирантуру ИФ АН СССР (1968).

Преподавал на философском факультете МГУ, в Московском историко-архивном институте; в 1979—1985 — с.н.с. ИНИОН.

С 1985 работал в ИФ АН СССР (ныне РАН), ведущий научный сотрудник.

Официальный представитель в России  (1991—1996).

Ивин в 1968 изложил первую логическую теорию абсолютных оценок (логику понятий «хорошо», «безразлично», «плохо»), на её основе построил логику утилитарных оценок («является ценным для достижения указанной цели»). В дальнейшем показал, что стандартная логика норм (деонтическая логика) может быть сведена к логике абсолютных оценок. Ввёл общее понятие ценности, охватывающее ценности всех видов и идущее в параллель классическому определению истины: добро есть соответствие объекта высказанной о нём идее, своему стандарту.

 Канд. дисс. — «Основные проблемы деонтической логики» (1968)
 Докт. дисс. — «Неклассическая модальная логика» (1975)
 Главный редактор издания «Философия. Энциклопедический словарь» (М.: Гардарики, 2004)

Память 
В 2019 году режиссёр Анастасия Штандке сняла документальный фильм «По законам логики», рассказывающий о А. А. Ивине.

Сочинения 

 Основания логики оценок. М., 1970.
 Логика норм. М., 1973.
 Grundlagen der Logik von Wertungen, Berlin, 1975 (Логика оценок). Берлин, 1975.
 Deontische Logik. Berlin, 1978 (Деонтическая логика). Берлин, 1976.
 По законам логики. М., 1983.
 Софизмы как проблемы // ВФ. 1984. № 2.
 Искусство правильно мыслить. М., 1986 (2-е изд. — М., 1990; 3-е изд. — М., 2016).
 Ценности и понимание // ВФ. 1988. № 8.
 Строгий мир логики. М., 1988.
 Логико-философское исследование ценностей // Исследования по неклассическим логикам. М., 1989.
 О схоластике в советской философии // Общественные науки. 1989. № 4.
 Стиль теоретического мышления и внешние ценности научной теории // Язык и логика. М., 1990.
 
 Краткий словарь по логике. [В соавт.]. М., 1991.
 Наука убеждать: логика и риторика. [В соавт.]. М., 1992.
 Основы теории аргументации. М., 1997.
 Введение в философию истории. М., 1997.
 Словарь по логике. [В соавт.]. М., 1998.
 Логика. Учебник для гуманитарных вузов. М., 1999.
 Логика. Общий курс. М., 1999.
 Философия истории. М., 2000.
 Теория аргументации. М., 2000.
 Логика. Элементарный курс. М., 2001.
 Модальные теории Яна Лукасевича. ИФРАН. М., 2001.
 Современная философия науки. М., 2006.
 Аксиология. М., 2006.
 Современная логика. М., 2009.
 Человеческие предпочтения. М., 2011.
 Апокалипсис любви. Философское эссе. М., 2012.
 Наука, паранаука и псевдонаука. М., 2012.
 Логика. М., 2012.
 Теория и практика аргументации. М., 2013.
 Социальная философия. М., 2013.
 Что такое диалектика. Очерки философской полемики. М., 2015.
 Истина в потоке времени. М., 2015.
 Обнажённость и отчуждение. Философский очерк о природе человека. М., 2015.
 Логика оценок и норм. Философские, методологические и прикладные аспекты. М., 2015.
 Из тени в свет перелетая… Очерки современной социальной философии. М., 2015.
 Философское исследование науки. М., 2016.
 Философское измерение истории. М., 2016.

Критика 
Котельников М. Е. Как не надо писать учебники по философии истории  - Философия и общество, №1(34). С. 185-196.

Примечания

Ссылки 
 Страница  на сайте ИФ РАН
 Современная логика (интервью) 

Философы СССР
Философы России
Логики СССР
Логики России
Историософы
Авторы энциклопедий и словарей
Похороненные на Миусском кладбище